Le Fantôme de l'Opéra est un roman français de Gaston Leroux publié en 1910. Il a fait l'objet de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Cinéma 
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), film américain de Rupert Julian en 1925 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (Phantom of the Opera), film américain de Arthur Lubin en 1943 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), film britannique de Terence Fisher en 1962 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), film américain de Dwight H. Little en 1989 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (Il Fantasma dell'opera), film italo-hongrois de  Dario Argento en 1998 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), film musical américano-britannique de  Joel Schumacher en 2004, adaptation de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber.

Télévision 
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), téléfilm américain réalisé par Robert Markowitz en 1983 ;
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), téléfilm américain réalisé par Tony Richardson en 1990.
 Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera, 2015), série américaine réalisée par Jean-Pierre Jeunet.

Théâtre/Comédies musicales 
 The Phantom of the Opera, comédie musicale de Ken Hill (1976).
 The Phantom of the Opera, comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber (1986).

Musique 
 Phantom of the Opera, chanson du groupe Iron Maiden, extraite de l'album Iron Maiden (1980) ;
 Phantom of the Opera, reprise de Nightwish,  de Century Child (2002) ;
 Phantom of the Opera, reprise de Lindsey Stirling (2012).
The Phantom of the Opera, par Walter Murphy (1978) rock.
 Phantom of the Opera, reprise de Impellitteri (2018, album The nature of the beast).

Voir aussi 
 Phantom of the Paradise (The Phantom of the Paradise), film musical américain de Brian De Palma en 1974.

Références